«Золото́й пьедеста́л» — авторская программа-портрет спортивного тележурналиста Григория Твалтвадзе об истории спорта и выдающихся советских и российских спортсменах. Выходила с 6 января 2001 по 24 декабря 2005 года на телеканалах «Культура» (2001—2003) и «Спорт» (2003—2005).

О программе 
Автором и ведущим цикла программ под названием «Золотой пьедестал» был Григорий Твалтвадзе. Идея цикла возникла у него как историка по образованию, которого сильно ужасал тот факт, что нынешнее поколение практически не знало истории спорта. За период с 2001 по 2005 год было создано 150 фильмов (программ) этого цикла. Первый выпуск программы вышел в эфир 6 января 2001 года. Первый герой передачи — хоккейный тренер Виктор Тихонов.

В ходе каждого выпуска Григорий Твалтвадзе также брал интервью у членов семей спортсменов, их знакомых, тренеров, спортивных журналистов. Фрагменты из них также приводились в передаче. Помимо этого, программа сопровождалась краткими рассказами ведущего из биографий личностей, которым посвящена передача. Автор программы считает свой цикл уникальным, так как ранее подобные телепередачи никогда не выпускались на российских телеканалах:

В первые месяцы существования передачи, за день до эфира в газете «Советский спорт» публиковались очерки Твалтвадзе, посвящённые героям, о которых пойдёт речь.

Герои передачи 
В разное время героями передачи становились:
 Валерий Харламов
 Альберт Шестернёв
 Давид Кипиани
 Александр Лебзяк
 Фёдор Черенков
 Анфиса Резцова
 Александр Попов
 Елена Вайцеховская
 Игорь Ларионов
 Иван Удодов
 Игорь Нетто
 Виктор Коноваленко
 Олег Белаковский
 Вячеслав Веденин
 Алина Кабаева
 Галина Кулакова
 Ольга Корбут
 Олег Саитов
 Виктор Кровопусков
 Аркадий Чернышёв
 Анатолий Тарасов
 Людмила Брагина
 Сергей Макаров
 Лев Яшин
 Геннадий Сапунов
 Борис Лагутин
 Александр Карелин
 Команда «Метелица»
 Спортсмены — участники ВОВ
 Евгений Загорулько
 Станислав Жук
 Михаил Воронин

Отдельные выпуски были посвящены выдающимся спортивным комментаторам прошлого — Вадиму Синявскому и Николаю Озерову.

Последний выпуск, вышедший на канале «Культура», был посвящён боксёру Валерию Попенченко (эфир 27.07.2003). На канале «Спорт» последний выпуск был посвящён саночнице Вере Зозуле (эфир 24.12.2005).

Вещание 
С 6 января 2001 по 27 июля 2003 года программа выходила на телеканале «Культура». Время выхода в эфир менялось: в 2001—2002 годах программа выходила в эфир по субботам днём с неоднократными повторами в утреннее или дневное время в будни. В апреле-июне 2002 года — в четверг днём. В 2002—2003 годах — в воскресенье утром. С 12 июня 2003 по 24 декабря 2005 года программа выходила на телеканале «Спорт». Транслировались как повторы передач прошлых лет, так и новые выпуски. Как и у большинства программ этого канала, у неё не было постоянного времени выхода в эфир.

С 5 февраля 2007 по 30 сентября 2015 года название «Золотой пьедестал» носило ежемесячное голосование за звание лучшего спортсмена месяца, а затем и года, проходившее в рамках программы «Неделя спорта», затем — «Большой спорт». Последнее определение лучшего спортсмена года состоялось 31 декабря 2014 года, последнее голосование за лучшего спортсмена месяца — 30 сентября 2015 года. 1 октября 2015 года стало известно, что в связи с ликвидацией спортивной редакции ВГТРК и телеканала «Россия-2» и запуском нового телеканала «Матч ТВ» голосование под названием «Золотой пьедестал» прекратило своё существование.

Примечания 

Телепередачи телеканала «Россия-Культура»
Телепередачи телеканала «Россия-2»
Телепередачи ВГТРК
Телепередачи, запущенные в 2001 году
Телепередачи, закрытые в 2005 году